Mitsouko ou Mitsuko peut désigner :
 Mitsukoshi, entreprise de grand magasin fondé en 1673 à Tokyo
 Mitsouko, parfum pour femmes de Guerlain créé en 1919
 Les Rita Mitsouko, groupe du musique français fondé en 1979
 (5581) Mitsuko, astéroïde découvert en 1989

Personnalités portant ce nom  
 Maryse Guy Mitsouko, actrice française (1941-1995).

Personnalités portant ce prénom 
 Mitsuko Aoyama, personnalité austro-japonaise (1874-1941) ; 
 Mitsuko Baishō, actrice japonaise (1946-) ; 
 Mitsuko Uchida, pianiste japonaise (1948-) ; 
 Mitsuko Shirai, chanteuse japonaise (1952-) ; 
 Mitsuko Horie, seiyū et chanteuse japonaise (1957-).

Personnages fictifs 
 Mitsuko Sôma, personnage du roman Battle Royale, publié en 1999